Бабошево () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Плоньский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7991 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бабошево
 Божево
 Бжесце
 Бжесце-Мале
 Бжесце-Нове
 Буды-Радзыминьске
 Цешково-Колёня
 Цешково-Нове
 Цешково-Старе
 Цывины-Дынгуны
 Цывины-Войске
 Длужнево
 Драмин
 Дзектажево
 Галёмин
 Галёминек
 Галёминек-Новы
 Гощыце-Посвентне
 Гощыце-Сьредне
 Яроцин
 Есёнка
 Келки
 Кожибе
 Ковале
 Кросцин
 Крушеве
 Ляхувец
 Лютомежин
 Мыстково
 Недажин
 Павлово
 Пеньки-Жевиньске
 Полесе
 Рыбитвы
 Жевин
 Сарбево
 Сокольники-Нове
 Сокольники-Старе
 Сьрудбоже
 Воля-Длужневска
 Воля-Фольварк
 Збышино

Соседние гмины 
 Гмина Дзежонжня
 Гмина Глиноецк
 Гмина Плоньск
 Гмина Рачёнж
 Гмина Сохоцин
 Гмина Старозьребы

См. также 
 Герб гмины Бабошево

гмины Мазовецкого воеводства